Löhle ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Löhle (* 1949), deutscher Mediziner
 Joseph Löhle (1807–1878), deutscher Lithograph
 Karl Löhle (1903–1957), deutscher Politiker (SPD)
 Philipp Löhle (* 1978), deutscher Dramatiker und Regisseur